Il singolare del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Wang Shi-ting che ha battuto in finale Yi Jing-Qian 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Sung-Hee Park (secondo turno)
 Wang Shi-ting (campionessa)
 Assente
 Lea Ghirardi (secondo turno)

 Ann Grossman (primo turno)
 Cătălina Cristea (primo turno)
 Sarah Pitkowski (quarti di finale)
 Nana Miyagi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 1995